Csehország
 Žernov, település a Nachódi járásban
 Žernov, település a Semilyi járásban